2012 Голяма награда на Испания е 42-рото за Голямата награда на Испания и пети кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 13 май 2012 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Испания